Klokočevac je lahko:
 Klokočevac, Hrvaška
 Klokočevac, Srbija